Повстюк Андрій Олексійович (1983-2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Повстюк Святослав Леонідович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.